Olaszország
Monticelli Brusati, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Monticelli d’Ongina, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
Monticelli Pavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében